Ambs ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ambs (1898–1962), deutscher Politiker (USPD, KPD, SPD) und Gewerkschafter
 Ramona Ambs (* 1974), deutsche Schriftstellerin und Journalistin